Die Garnisonkirche (auch Alte Garnisonkirche genannt) in Berlin war eine evangelische Kirche für die Soldaten der dortigen Garnison in Berlin-Mitte. Die Ruine des im Zweiten Weltkrieg ausgebrannten Bauwerks wurde 1962 beseitigt.

Der Sakralbau stand auf dem Areal des heutigen Litfaß-Platzes, der seinen Namen im Januar 2011 im Zusammenhang mit der Bebauung des Hackeschen Quartiers südlich des S-Bahnhofs Hackescher Markt erhielt. Der nordwestlich anschließende Garnisonkirchplatz entstand bereits im August 1999. Zu DDR-Zeiten befand sich auf den abgeräumten Flächen hinter dem damaligen S-Bahnhof Marx-Engels-Platz (seit 1992: Bahnhof Hackescher Markt) ein Sportplatz.

Kirchbauten

Erstes Kirchengebäude 1701 bis 1720 
1701–1703 wurde die erste Garnisonkirche in Brandenburg unter König Friedrich I. durch den Baumeister Martin Grünberg gebaut. Die Explosion des Pulverturms am 12. August 1720 zerstörte sie.

Zweites Kirchengebäude 1720 bis 1962 
Der zweite Kirchbau folgte 1720–1722 durch den Baumeister Johann Philipp Gerlach. Nun erhielt er keinen Turm mehr, nicht einmal einen Dachreiter. Diese schlichte Erscheinung entsprach dem calvinistischen Herrschaftsverständnis König Friedrich Wilhelms I. Die Kirche wurde in der Folgezeit mehrfach umgebaut und an die Bedürfnisse ihrer Nutzer und der jeweiligen Zeit angepasst, so 1863 von August Stüler. 1873 bettete man 555 Särge aus den Grabgewölben der Kirche um. Die Bergung und Öffnung der Särge hielt Adolph Menzel in einer Serie von Bleistiftzeichnungen mit Leichenporträts fest.

Nach einer Neugestaltung des Inneren in den Jahren 1899–1900 brannte die Kirche am 13. April 1908 komplett aus. Ursache für die Brandkatastrophe war der defekte überhitzte Motor einer Orgel. Die Wiederherstellung der 2700 Menschen fassenden Kirche erfolgte bis August 1909.

Im Zweiten Weltkrieg brannte das Gotteshaus bei dem alliierten Luftangriff vom 23. November 1943 nach einem Bombentreffer vollständig aus. Nach dem Krieg wurden die unzerstörten Grüfte mehrfach geplündert. Die Überreste der dort beigesetzten etwa 200 Personen wurden 1949 in 47 Särgen zusammengefasst und in ein Gemeinschaftsgrab auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf im Block Epiphanien, Feld 1a umgebettet. Die Kirchenruine, von der die Außenmauern bis zur Traufhöhe stehengeblieben waren, wurde 1962 abgerissen.

Erhalten ist das Predigerhaus (Frommel-Haus) in der Anna-Louisa-Karsch-Straße (damals: Neue Friedrichstraße) und der Alte Garnisonfriedhof.

Berühmtheit erlangte das in goldenen Buchstaben angebrachte Motto über dem Eingangsportal von 1720: Ein Adler mit NON SOLI CEDIT (lateinisch: Er weicht der Sonne nicht) – der preußische Adler weicht dem Machtanspruch des Sonnenkönigs (Ludwig XIV. von Frankreich) nicht.

Ausstattung

Glocken 
Im Kirchengebäude befand sich unter anderem eine Glockenstube mit quadratischem Grundriss (Innenseitenlänge 4,30 m). Diese beherbergte ein zweistimmiges Geläut aus Gussstahl-Glocken, die im Bochumer Verein in den 1890er Jahren gegossen worden waren. Eine Inventarliste der Gießerei enthält folgende Angaben: das Ensemble aus Glocken mit Klöppel, Lager, Achsen und Läutehebel kostete in der Herstellung 2.525 Mark (kaufkraftbereinigt in heutiger Währung: rund  Euro).

Im Kirchenschiff 
Eine Apsis mit hohen Bildfenstern, ein Hochaltar, eine Kanzel sowie eine monumentale Säulenreihe, die das Kreuzrippengewölbe des Hauptschiffes trug, zeichneten den Kirchenraum aus. In den Seitenschiffen befanden sich Logen, über denen Seitengalereien angeordnet waren.
Der erste Bau enthielt keine Orgel.

Orgeln 
Der zweite Kirchbau erhielt 1724 bis 1726 eine Orgel des Orgelbauers Joachim Wagner. Sie besaß folgende Disposition:

Disposition 1726
 Koppeln: 2 Manualschiebekoppeln.
 Spielhilfen: Tremulant; Schwebung zur Vox Humana; Sonnenzug; Zug zu den Paucken-Clavieren; 4 Sperrventile; 4 Züge zu den Engeln, Trompeten und Adlern.

Eine zweite Orgel entstand 1892/93 durch Wilhelm Sauer. Mit 70 Registern auf drei Manualen war sie zum damaligen Zeitpunkt die größte Orgel Berlins und die zweitgrößte von Sauer bis dahin gebaute. Die Traktur war rein pneumatisch. Besonders hervorgehoben wurde die Crescendowalze, die frei einstellbar war: Am oberen Rande des Spieltisches befanden sich 70 den jeweiligen Registern entsprechende Registerknöpfe. Bei Betätigung der Crescendowalze konnten hierdurch gezielt Register abgestellt werden. Die Orgel hatte folgende Disposition:

Disposition 1892
 Koppeln: II/I; III/I; III/II; I/P; II/P; III/P.
 Spielhilfen: Mezzoforte; Forte; Tutti; Rohrwerke; Gamben Stimmen; Flöten Stimmen.

Die nach der Brandkatastrophe 1901 wiedererrichtete Orgel orientierte sich stark an der Disposition von 1892. Die neue Orgel war wie folgt disponiert:

Disposition 1892
 Koppeln: II/I; III/I; III/II; I/P; II/P; III/P.
 Spielhilfen: Mezzoforte, Forte und Fortissimo für je I., II. und III. Manual; Pianissimo, Piano, Mezzoforte, Forte und Fortissimo für das Pedal; Tutti; Rohrwerke; Rollschweller für das ganze Werk; Piano=Pedal mit Auslösung; Druckknopf für das musikalische Beiwerk.

Berliner Garnisonsprediger an der Alten Garnisonkirche 

 1703–1713: Christoph Naumann, erster Garnisonsprediger
 1717–1736: Lambert Gedicke (1683–1736)
 1736–1752: Johann Caspar Carstädt (1684–1752)
 1752–1809: Vakanz
 1816–1858: Gottlieb Friedrich Ziehe
 1858–1869: Friedrich Adolf Strauß (1817–1888)
 1869–1895: Emil Frommel (1828–1896), Feldprediger
 1895–1918: Georg Goens (1858–1918)
 1881–1883: Ludwig Schneller (1858–1953) als Hilfsprediger
 1918–1933/34: Friedrich Gottlob Erich Schlegel (1866–1938), Feldpropst der Armee und der Marine, ab 1933 Feldbischof, letzter Garnisonsprediger

Überreste der Garnisonkirche 

1998 wurden bei Tiefbauarbeiten Reste der nordöstlichen Ecke der Umfassungsmauer und Wände der Gruftanlage gefunden. Dabei wurde auch die Altarplatte der Kirche geborgen. Die Fundamentreste stehen heute unter Denkmalschutz.

Weitere Berliner Garnisonkirchen 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden für das stark vergrößerte Heer gebaut:
 St. Michael (Berlin-Mitte), katholische Garnisonkirche ab 1851
 Johannes-Basilika, katholische Garnisonkirche ab 1894
 (Neue) Evangelische Garnisonkirche auf dem Südstern

Siehe auch 
 Kirchensprengungen in der SBZ und in der DDR

Literatur 
Kirchengebäude
 
 

Orgel

Weblinks 

 
 
 Website des Fördervereins Alter Berliner Garnisonfriedhof

Einzelnachweise 

Garnisonskirche
Abgegangenes Bauwerk in Berlin
Berlin Garnisonkirche
Bodendenkmal in Berlin
Garniskonkirche
Erbaut in den 1720er Jahren
Berliner Geschichte (18. Jahrhundert)
Zerstört in den 1940er Jahren
Zerstört in den 1960er Jahren
Sprengung
Berlin, Garnisonkirche
Zerstört im Zweiten Weltkrieg